Le muscle aryténoïdien, aussi appelé inter-arytenoïdien ou ary-arytenoïdien, est un muscle intrinsèque du larynx impair et médian. Il est formé en profondeur d'un faisceau transversal, ou muscle aryténoïdien transverse, et en superficie de deux faisceaux obliques entrecroisés, ou muscle aryténoïdien oblique, qui relient les faces postérieures des deux cartilages aryténoidiens.

Le muscle aryténoïdien est constricteur de la glotte et participe à l’adduction des plis vocaux. Il est innervé par des rameaux du nerf laryngé récurrent.

Muscle aryténoïdien transverse 

Le muscle aryténoïdien transverse, en latin musculus arytenoideus transversus, est un faisceau profond formé par une lame quadrilatère de fibres musculaires tendues horizontalement entre les faces postéro-internes des deux aryténoïdes.

Muscle aryténoïdien oblique 
Le muscle aryténoïdien oblique, aussi appelé interaryténoïdien oblique, en latin musculus arytenoideus obliquus, est formé de deux faisceaux entrecroisés tendus entre  les cartilages aryténoïdes.

En forme de "X", ses deux faisceaux relient chacun la face postérieure de l'apophyse musculaire d'un aryténoïde à la face postérieure du sommet de l'aryténoïde opposé.

La partie des fibres obliques se prolongeant dans le repli ary-épiglottique et se fixant vers l'avant sur le bord latéral du cartilage épiglottique, forme la partie aryépiglottique du muscle aryténoïdien oblique.

Liens externes 
 Frank H. Netter, Atlas d’anatomie, Muscles intrinsèques du larynx, Elsevier Health Sciences, 2012, Planche 78.
 Muscles aryténoïdiens transverse et obliques, Les muscles du larynx, description, Anatomie 3D, Université Claude Bernard Lyon 1, 2015, vidéo 3D, TC de 0'57 à 1'06".
 Muscles aryténoïdiens : muscle constricteur, Les muscles du larynx, leurs rôles, Anatomie 3D, Université Claude Bernard Lyon 1, 2015, vidéo 3D, TC de 1'31" à 1'42".
 Précis d'anatomie, Muscles du larynx, InformationHospitaliere.com.
 Anatomo-physiologie de la phonation et de la déglutition, Les muscles du larynx, L'inter-arytenoïdien ou ary-arytenoïdien, Université catholique de Louvain.

Références 

Aryténoïdien